Uścianek peut désigner en Pologne :

 Uścianek, village de la voïvodie de Podlachie
 Uścianek, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie